Il Colline Lucchesi rosso è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Lucca.

Caratteristiche organolettiche 
 Colore: rosso rubino brillante, tendente al granato se invecchiato
 Odore: gradevole caratteristico
 Sapore: asciutto, armonico, morbido, vivace solo se dell'annata

Storia 

Il Rosso delle Colline Lucchesi è l'erede moderno dei vini prodotti sulle colline che circondano la città di Lucca, nei comuni di Lucca e Capannori, ovvero nell'area su cui insistevano le proprietà più prestigiose dei patrizi della Repubblica di Lucca.

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Lucca  (1991/92)  3576,35  
Lucca  (1992/93)  4465,62  
Lucca  (1993/94)  3393,43  
Lucca  (1994/95)  3521,77  
Lucca  (1995/96)  2954,8  
Lucca  (1996/97)  3623,6

Vini DOC della provincia di Lucca
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Canaiolo Nero
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Ciliegiolo
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Merlot